Первая лига Белоруссии по футболу 1998 года — 8-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 19 апреля по 1 ноября. По сравнению с прошлым сезоном чемпионат получил новое название «Первая лига». Путёвки в Высшую лигу завоевали «Лида» и осиповичская «Свислочь-Кровля».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 1997:
 «Гомель» (1-е место во Второй лиге сезона 1997)
 БАТЭ (Борисов) (2-е место во Второй лиге сезона 1997)

Клубы, покинувшие Высшую (Первую) лигу по итогам сезона 1997:
 «Торпедо-Кадино (Могилёв)» (15-е место в Первой лиге сезона 1997)
 «Шахтёр (Солигорск)» (16-е место в Первой лиге сезона 1997)
 Решением федерации футбола никто из клубов в сезоне 1997 не покинул Первую лигу из-за расформирования команды «Атака-Аура» и объединения могилёвских клубов.

Клубы, покинувшие Первую (Вторую) лигу по итогам сезона 1997:
 «Локомотив (Витебск)» (15-е место во Второй лиге сезона 1997)
 «Строитель (Старые Дороги)» (16-е место во Второй лиге сезона 1997)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1997:
 «Динамо-Энерго (Витебск)» (1-е место в первой зоне в Третьей лиге сезона 1997)
 «Свислочь-Кровля (Осиповичи)» (1-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1997)
 «Полесье (Козенки)» (2-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1997, приглашён в связи с нехваткой участников)
 «ЗЛиН (Гомель)» (3-е место во второй зоне в Третьей лиге сезона 1997, получил приглашение из-за некомплекта участников Первой лиги, а также отказа от участия второй команды первой зоны Третьей лиги: «Верас (Несвиж)»)

Переименования команд:
 «Кардан Флайерс» сменил название на «Белкард».
 «Динамо-Энерго» сменил название на «Динамо-Энергогаз».
 Рогачёвский «Днепр» сменил название на «Рогачёв».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1998
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1998

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Белоруссии в 1998 году